The Columbia Years é uma compilação de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 1988